Sankt Johannes der Täufer bzw. auch Heiliger Johannes der Täufer steht für:

* Johannes der Täufer, Person der Bibel
 Johannistag, 24. Juni, wichtiger Fest- und Lostag 
 zahlreiche Kirchen, siehe Johannes-der-Täufer-Kirche
 diverse Klöster, siehe Johanniskloster

sowie:
 Erzbischöfliches Priesterseminar St. Johannes der Täufer, siehe Priesterseminar München 

Siehe auch:
 Sankt Johannes
  San Giovanni Battista (ital.), 
 São João Baptista (port.)